Le tournoi Squash Open Black Ball 2021 est l'édition féminine 2021 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 12 au 16 décembre 2021 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold et il est doté de  de prix. En 2021, une autre édition 2021 a eu lieu en début d'année.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Lojayn Gohary. Le tournoi marque le retour à la compétition de Nour El Tayeb, cinq mois après avoir accouché de son premier enfant.

Le  tour voit l'entrée en lice des têtes de série et la chute de la tenante du titre Sarah-Jane Perry dans une revanche de la finale des championnats britanniques face à Georgina Kennedy. Joelle King s'incline également face à Farida Mohamed. En demi-finale se retrouvent les trois premières têtes de série égyptiennes et la surprise Georgina Kennedy. En finale, la championne du monde et  mondiale Nour El Sherbini l'emporte face à Hania El Hammamy.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash Open Black Ball masculin 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2021
Sport en Égypte en 2021
Squash en 2021
Sport en décembre 2021